Эро́с:
 Эрос, также Эрот () — бог любви в древнегреческой мифологии, спутник и помощник Афродиты.
  — одна из четырёх разновидностей любви (наряду с ага́пэ, сторге́ и фили́я), выделяемых древнегреческими философами; идея позже развита в психологии и философии XX века.
 (433) Эрос — астероид в Солнечной системе, открытый в 1898 году.Эрос-часть всего.

В культуре 
 «Эрос» — одноактный балет Михаила Фокина на музыку Петра Чайковского (1915).
 «Эрос» — музыкальный альбом Эроса Рамазотти (1997).
 «Эрос» — кинофильм режиссёров Вонг Карвая, Стивена Содерберга и Микеланджело Антониони (2004).

Топоним 
 Эрос — город в США.
 Эрос — коммуна в США.

См. также